Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Chaîne.

la rue de la Chaîne, à Liège.

la rue de la Chaîne, à Blois ;
 la rue de la Chaîne, à La Rochelle ;
 la rue de la Chaîne, à Poitiers ;
 la rue de la Chaîne, à Rouen ;
 la rue de la Chaîne, à Strasbourg ;
 la rue de la Chaîne, à Toulouse. 

Chaine